Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 508 dans le monde.

 Route fédérale 508 en Allemagne
 RS-508 au Brésil
 Route régionale 508 en Finlande
 Route nationale 508 en France